Ге́нрі () — власна назва.

Особи

Ім'я 

Генрі — англійське чоловіче особове ім'я. Аналог німецького Генріха.

 Генрі Гросмонтський

Прізвище 
 Августин Генрі (; 1857—1930) — ірландський ботанік, професор.
 Бенджамін Генрі (; 1821—1898) — американський зброяр, підприємець.
 Бред Генрі (; 1963) — американський політик-демократ.
 Вільям Генрі (; 1775—1836) — британський хімік і лікар.
 Гордон Генрі (; 1926—1972) — канадський хокеїст.
 Дезіре Генрі (; 1995) — британська спринтерка, олімпійська медалістка (2016).
 Джастін Генрі (; 1971) — американський кіноактор.
 Джеффрі Генрі (; 1940—2012) — прем'єр-міністр Островів Кука (1983, 1989—1999).
 Джим Генрі (; 1920—2004) — канадський хокеїст.
 Джозеф Генрі (; 1797—1878) — американський фізик, член Національної Академії Наук та її президент (1866—1878).
 Джон Вільям Генрі (; 1949) — американський бізнесмен, фінансист, засновник компанії John W. Henry & Company (JWH).
 Джордан Генрі (; 1986) — канадський хокеїст, захисник.
 Девід Генрі (; 1989) — американський актор.
 Дуейн Генрі (; 1985) — британський, американський актор.
 Ерні Генрі (; 1926—1957) — американський джазовий саксофоніст.
 Кеннет Генрі (; 1929—2009) — американський ковзаняр, олімпійський чемпіон (1952).
 Майк Генрі (; 1964) — американський сценарист, продюсер, співак, актор озвучування.
 Марк Генрі ( 1971) — американський професійний реслер.
 Патрик Генрі (; 1736—1799) — американський політичний лідер.
 Пітер Генрі (славіст) — (; 1926) — відомий славіст, професор, філолог Оксфордського університету.
 Роберт Генрі — (; 1865—1929) — американський художник.

Топоніми

Генрі (округ) () — низка округів
 Генрі — місто, штат Іллінойс
 Генрі — місто, штат Південна Дакота
 Генрі — місто, штат Теннессі
 Генрі — селище, штат Небраска
 Генрі — гірський хребет у Скелястих горах в штаті Юта

Інше 
 Генрі (одиниця) — одиниця індуктивності у SI.
 1516 Генрі (1516 Henry) — астероїд головного поясу, відкритий 28 січня 1938 року.

Англійські імена

Див. також 
 О. Генрі
 Жахливий Генрі 3D

Англійські прізвища